Bosznia-Hercegovina
Trnovica falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovica falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovica falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Trnovica falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Trnovica falu jelenje községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Trnovica falu Kolašin községben

 Szlovénia
Trnovica falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban